Carlos "Café" Martínez (1964-2006), beisbolista (infielder) veneçolà;
 Carlos Martínez (1982-), beisbolista (pitcher) dominicà;
 Carlos Martínez Alonso (1950-), científic espanyol;
 Carlos Martínez Álvarez (1955-), actor asturià de mim;
 Carlos Martínez-Barbeito (1913-1997), escriptor gallec;
 Carlos Martínez Castro (1999-), futbolista costa-riqueny;
 Carlos Martínez Diarte (1954-2011), conegut com a Lobo Diarte, futbolista paraguaià;
 Carlos Martínez Díez (1986-), futbolista navarrès;
 Carlos Martínez Domínguez (1973) és un empresari i expert en prevenció de riscos laborals espanyol.
 Carlos Martínez Fernández (1980-), futbolista espanyol;
 Carlos Martínez Gil (1907 - 1972), músic i compositor mexicà.
 Carlos Martínez García (1952-), polític socialista espanyol.
 Carlos Martínez García (1989-), futbolista espanyol.
 Carlos Martínez (1996-), bàsquet espanyol del Laboral Kutxa;
 Carlos Martínez (1964), periodista esportiu espanyol;
 Carlos Martínez Gorriarán (1959-), catedràtic i articulista espanyol;
 Carlos Martínez Martínez (1885-1972), polític socialista xilè, ministre de Terres i Colonització, Senador i diputat.
 Carlos Martínez Mínguez (1973-), polític espanyol i alcalde de Sòria.
 Carlos Martínez Moreno (1917-1986), advocat, narrador i periodista uruguaià;
 Carlos Martínez Rivas (1924-1998), poeta nicaragüenc;
 Carlos Martínez Rodríguez (1986-), futbolista català;
 Carlos Martínez Sarasola (19??-), antropòleg argentí;
 Carlos Martínez Shaw (1943-), historiador espanyol;
 Carlos Martínez Silva (1847-1903), escriptor i polític colombià;
 Carlos Martínez Sotomayor (1929-2006), polític xilè, ministre de Relacions Exteriors;
 Carlos Martínez Torres (1949-), pseudònim d'Ilich Ramírez Sánchez, revolucionari de nacionalitat veneçolana, també conegut per "Carlos el Chacal";
 Carlos Martínez Ugarte (1967-), futbolista basc
 Carlos Martínez (1991-), El Tsunami beisbolista dominicà.
 Carlos Martínez de Irujo
 Carlos Martínez va ser el pseudònim usat per Carlos Alfredo D'Amico, governador de Buenos Aires, per signar el seu llibre Buenos Aires, els seus homes, la seva política (1860-1890) .
 Carlos María Martínez  (1918-1969), escriptor i ceramista uruguaià